Hedvábná cesta může znamenat:

hedvábná stezka – starověká obchodní cesta
nová hedvábná stezka – novodobá čínská hospodářská iniciativa
Hedvábná cesta (film) – kanadský film (2007)